Дни флага в Финляндии — дни в году, когда национальный флаг Финляндии вывешивается над общественными зданиями по закону, либо по традиции.

Список дней 
В Финляндии нет единого дня флага, поэтому флаг, согласно закону, вывешивается над общественными зданиями в следующие дни:
 28 февраля, День Калевалы (День финской культуры).
 1 мая, Вальпургиева ночь, Первое мая.
 Второе воскресенье мая, День матери.
 4 июня, день рождения Карла Маннергейма, бывшего президента Финляндии, маршала Финляндии; также празднуется как День флага Финской армии.
 В субботу между 20 и 26 июня празднуется Юханнус (Праздник летнего солнцестояния), также празднуется как День финского Флага. Флаг поднят в канун Дня разгара лета в 18:00 и вывешен до 21:00 следующего дня.
 6 декабря, День независимости
 В дни выборов

Дни, в которые вывешивание финского флага является обычаем:
 5 февраля, день рождения поэта Йохана Людвига Рунеберга.
 19 марта, День равноправия (с 2007 г.).
 9 апреля, празднуется как День финского языка, а также как день смерти Микаэля Агриколы, создателя письменного финского и день рождения Элиаса Лённрота, собирателя финского фольклора.
 27 апреля, Национальный день ветеранов.
 9 мая, День Европы.
 12 мая, день рождения государственного деятеля Йохана Вильгельма Снелльмана.
 Третье воскресенье мая, день памяти жертв войн.
 6 июля, день рождения поэта Эйно Лейно.
 10 октября, день рождения писателя Алексиса Киви; также празднуется как День финской литературы.
 24 октября, День ООН.
 6 ноября, День шведской культуры.
 Второе воскресенье ноября, День отца.
 8 декабря, День финской музыки

Ссылки 
 Flag Days and Holidays in Finland 
 Finnish flag days — Ministry of the Interior 
 Liputuspäivät ja liputusajat — Sisäministeriö 

Флаг